

Toponymie
 Le Pujol, ancienne commune française de la Haute-Garonne, aujourd'hui intégrée à Sainte-Foy-d'Aigrefeuille
 Le Pujol, ancienne commune française du Tarn, aujourd'hui intégrée au Ségur

Voir aussi

Homonymie de toponyme